Фиала может означать:
 Фиала — древнегреческая жертвенная чаша.

Фамилия 
 Фиала, Карел (1925—2020) — чешский актёр и певец.
 Фиала, Кевин (род. 1996) — швейцарский хоккеист, нападающий.
 Фиала, Ондржей (род. 1987) — чешский хоккеист, нападающий.
 Фиала, Петр (род. 1964) — чешский политик, политолог и преподаватель.
 Фиала, Томаш (род. 1974) — украинский банкир, миллионер и владелец СМИ.
 Фиала, Ян (род. 1956) — чешский футболист, защитник.

См. также 
 
 Фиалка (значения)